Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Barnova
 Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Bystrianki
 Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Jaworowego Potoku
 Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Harmanca
 Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Hruštinki
 Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Kamienki
 Čierny potok – potok na Słowacji, dopływ Lesnianki